

Patronyme 

 Alban Pierson (1972-), tireur sportif français ;
 Arthur Tappan Pierson (1837–1911), pasteur et missionnaire presbytérien américain ;
 Arthur Pierson (1901-1975), acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain d'origine norvégienne ;
 Blanche Pierson (1842-1919), actrice française ;
 Carl Pierson (1891-1977), monteur et réalisateur américain ;
 Claude Pierson (1930-1997), réalisateur français ;
 Dorothée Pierson dite Dot Pierson (1979-), artiste française ;
 Edward Pierson Ramsay (1842-1916), ornithologue australien ;
 Emma Pierson (1981), actrice britannique ;
 Emma Pierson, informaticienne
 François Pierson (1947-), chef d'entreprise français ;
 Frank Pierson (1925-2012), réalisateur américain ;
 Geoff Pierson (1949-), acteur américain ;
 Gervaise Pierson (1986-), handballeuse française ;
 Jack Pierson (1960-), photographe et artiste américain ;
 Jane Pierson, actrice française ;
 Jean Pierson (1940-2021), ingénieur et industriel ;
 Julia Pierson (1959-), directrice du Secret Service (2013-2014) ;
 Kate Pierson (1948-), chanteuse et instrumentiste américaine, membre du groupe The B-52's ;
 Ketty Pierson (1896-1959), actrice française ; 
 Leo Pierson (1888-1943), acteur et scénariste américain ;
 Louis Pierson (1846-ap.1911), député allemand ;
Louise Pierson (1806-1831), danseuse française ;
 Nicolaas Pierson (1839-1909), banquier, économiste et homme politique libéral néerlandais ;
 Nicolas Pierson (1692-1765), religieux et architecte français ;
 Paulette Pierson-Mathy, juriste internationale et enseignante belge ;
 Philippe Pierson (1642-1688), prêtre jésuite belge, missionnaire en Amérique du Nord ;
 Pierre-Louis Pierson (1822-1913), photographe français ;
 Plenette Pierson (1981-), joueuse de basket-ball américaine ;
 Raymond Pierson, acteur français ;
 Suzy Pierson (1902-1996), actrice française ;

Toponyme 

Pierson, ville canadienne du Manitoba
 Pierson, ville de l’État de Floride (USA)
 Pierson, une ville, du comté de Woodbury en Iowa.

Voir aussi 
 
 

Patronyme lorrain